Blaster es un personaje de ficción del mundo de Transformers el pertenece a las filas de los Autobots, su ocupación es el comunicador oficial del equipo.

Transformers Generación 1

Cómic de Marvel 
Blaster apareció originalmente en la edición # 17, tratando de rescatar a su amigo Scrounge, que iba a ser ejecutado por Straxus. Blaster es el mismo capturado y obligado a ver a su amigo morir. Él es rescatado por Perceptor y su grupo Autobot. Más adelante, los Autobots deciden atacar y hacerlo volar. Descubren el Puente. Blaster se enfrenta contra Straxus, al parecer logra derrotarlo y el puente espacial vuelve a ser habilitado, Blaster no tiene más remedio que llevar a sus compañeros (Beachcomber, Cosmos, Perceptor, , Seaspray y Warpath) lo cual los llevó a la tierra con la ayuda de Ironhide.

Serie Animada 
Blaster primera aparición fue en el episodio 30, "La Isla de Los Dinobots Parte 1", este se encontraba entre los Autobots. Blaster con frecuencia habla en rima se asemeja letras de música rap.

Blaster posee las habilidades de crear fuertes ondas de sonido al igual que Jazz es amante de la música como Jazz y de la vida terrestre lo cual le tiene aprecio a la música de la Tierra y de otras partes del Universo ya que en el episodio "Blaster Blues" se le ve como causa desesperación con su música ante sus compañeros lo cual Optimus Prime le pide que baje el volumen pero este no le da importancia y sigue con su intenso volumen, Blaster posee las mismas habilidades que su Archienemigo Soundwave, En el Episodio "Prueba de Supervivencia" en el que Cosmos con Bumblebee logran encontrar un insecticida para acabar contra la plaga de los Insecticons accidentalmente chocan contra un lugar lleno de plantas cibernéticas carnívoras las cuales son llevadas a la tierra y se esparcen por una zona cercana a la base Autobot, poniendo en riesgo la vida de Cosmos, con la ayuda de la Blaster y Cosmos fue liberado gracias al intenso volumen de ondas sónicas de Blaster.

En el episodio "El Blanco es Prime" en el que el Cazador Lord Chumley captura un avión soviético, lo que lleva al pánico y la posibilidad de una guerra. Chumley luego puso su mirada en el trofeo final, la cabeza de Optimus Prime. Con el fin de atraer a Optimus Prime en una gran emboscada para capturarlo, Chumley captura a Jazz, Tracks, Bumblebee, Beachcomber, Grapple, Blaster, Inferno, Windcharger y Huffer. Cuando Cosmos se entera de la ubicación de Lord Chumley y Optimus Prime acepta el reto de Lord Chumley a reunirse con él solo. Luego Megatron sorprendido por la tenacidad de Lord Cumley decide aliarse con él mandando a los Decepticons Astrotrain y Blitzwing pero a Lord Chumley no le interesa y los captura a estos 2 Decepticons, Optimus derrota a Lord Chumley quien este creyó que al liberar a los Triplechangers lo iban a ayudar pero ellos enfurecidos querían matarlo, al ver que Blaster y los demás fueron liberados, los Triplechangers deciden tomar la retirada.

También tuvo un papel destacado en "Auto-Bop", donde se enfrenta con su homólogo Decepticon Soundwave en un duelo sonoro.

En la película, ambientada en el año 2005, Blaster fue asignado a la Ciudad Autobot en la Tierra. Durante la invasión por las fuerzas de Megatron, Blaster fue responsable de enviar una señal de auxilio a Optimus Prime en una base lunar. La transmisión Blaster es interrumpida por los simbióticos de Soundwave Ravage, Ratbat, Rumble y Frenzy para evitar que se establezca contacto con la Base Lunar Autobot. Sin embargo Blaster decide también lanzar sus simbióticos casetes en donde son vistos por primera vez Eject un robot humanoide como Rumble, Ramhorn un rinoceronte, Rewind un robot humanoide de color negro y Steeljaw un león, la pelea entre los simbióticos de ambos fue muy breve ya que la señal se recibe y Optimus Prime es capaz de llegar con refuerzos para derrotar a los Decepticons. Tras el ataque, Blaster recogió las transmisiones de bases lunares uno y dos, después de la muerte de Optimus Primeno, Blaster no fue visto por el resto de la película.

Blaster continuó sus apariciones en la tercera temporada de la serie G1 obteniéndoles roles importantes en la serie juntos con sus otros simbióticos en lo que siempre se le ve lidiando con su némesis Soundwave y ayudando a sus compañeros Autobots en la lucha contra los Decepticons bajo el mando de Galvatron y los Quintessons.

Él continuó apareciendo a lo largo de la tercera temporada. Su última aparición en la serie, fue en el episodio 95, "El regreso de Optimus Prime", parte 2.

En la cuarta temporada de la serie continuada en Japón "Transformers Headmasters" Blaster es asesinado durante una pelea con su némesis homólogo Soundwave que ambos perecieron en la lucha y reconstruido dos episodios más tarde como Twincast su nuevo alter-ego muy similar al mismo Blaster anterior, con una gama de azules / blancos en comparación con el rojo / amarillo con anterioridad, al igual que Soundwave pasaría a ser Soundblaster.

Después de un papel central en la operación de casetes que aparece este como un personaje extra y secundario a lo largo de toda la serie más se vuelve un espía para brindar información a los Autobots.

Referencias

Enlaces externos 
 en Transformers Wiki

Personajes de Transformers
Héroes robots